Хорольський район (Приморський край) — муніципальний район Приморського краю Російської Федерації.
 Хорольський провулок (Київ) — провулок у Дніпровському районі м. Києва.
 Хорольський район — район України у Полтавській області з адміністративним центром у місті Хорол.
 Хорольський ботанічний сад — природоохоронна територія загальнодержавного значення.
 Хорольський агропромисловий коледж — Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії — навчальний заклад I рівня акредитації, відокремлений підрозділ Полтавської державної аграрної академії у м. Хорол
 Хорольський районний краєзнавчий музей — це науково-культурний осередок Хорольського району.

Особистості 
 Євменій (Хорольський) — (1886—1967) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Житомирський і Овруцький.
 Хорольський Антон Петрович — рядовий міліції.